Bardis ist der Familienname folgender Personen:
 Giovanni Bardis (* 1987), französischer Gewichtheber
 Melanie Bardis (* 1986), französische Gewichtheberin

Siehe auch:
 Bardi